Germania
 Neuenstein – comune dell'Assia
 Neuenstein – comune del Baden-Württemberg